«Сказки и мифы народов Востока» — серия книг Главной редакции восточной литературы (ГРВЛ) издательства «Наука» (Москва), регулярно выходившая в 1960-е—1990-е годы (последние книги вышли в 2001 и 2004).

Серия основана в 1964 году с целью научной публикации памятников народного творчества народов Востока. Всего вышло не менее 55—56-ти книг.

Редакционная коллегия (1980-е):
 И. С. Брагинский,
 Е. М. Мелетинский,
 С. Ю. Неклюдов (секр.),
 Е. С. Новик (с 1981 г.),
 Д. А. Ольдерогге (пред.),
 В. Э. Померанцева (до 1981 г.),
 Б. Л. Рифтин,
 С. А. Токарев

Список книг серии 

Примеры несерийных книг:
 Повести, сказки, притчи древней Индии. 1964.
 Истребитель колючек. Сказки, легенды и притчи современных ассирийцев. 1974. 384 с. 75 000
 Сказки и легенды Анголы. Истории черной земли. 1975. 264 с. 75 000
 Первый бумеранг. Мифы и легенды Австралии. 1980.
 Сказки, басни и легенды белуджей. 1989

Книги серии 

1964
 

1972
 
 

1975
 

1978
 
 

1979
 

1981
 
 

1983
 
 
 

1985
 

1986
 
 

1989
 

1997

См. также 
 Пословицы и поговорки народов Востока
 Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока

Ссылки 
 Серия книг «Сказки и мифы народов Востока»
 Серия книг "Сказки и мифы народов Востока" | Бестиарий

Книжные серии издательства «Наука»
Книжные серии художественной литературы
Книжные серии СССР
Книжные серии России
Фольклористика
Востоковедение